Ботумирин ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Север штата Минас-Жерайс. Входит в экономико-статистический  микрорегион Гран-Могол. Население составляет 6542 человека на 2006 год. Занимает площадь 1 571,797 км². Плотность населения — 4,2 чел./км².

Праздник города —  31 марта.

История 
Город основан 30 декабря 1962 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 14.303.276,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.142,49 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,665 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс